Emma de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (Castillo de Schaumburg, 20 de mayo de 1802-Pyrmont, 1 de agosto de 1858) fue una princesa alemana. Era la abuela de la reina holandesa Emma de Waldeck-Pyrmont, quien recibió su nombre en su recuerdo.

Biografía 
Emma fue una de las cuatro hijas del príncipe Víctor II de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1767-1812) de su matrimonio con Amelia de Nassau-Weilburg (1776-1841), hija del príncipe Carlos Cristián de Nassau-Weilburg. Creció junto a sus hermanas en Hoym, en Anhalt, y tuvo una cuidadosa educación. Su tío abuelo, el príncipe Federico de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, había renunciado a sus derechos de sucesión en Schaumburg y sobre el Condado de Holzappel en 1811 en favor de su sobrina nieta, pero en 1828 esta decisión fue revocada.

Tras la muerte de su marido en 1852, gobernó sobre Waldeck-Pyrmont como regente por su hijo Jorge Víctor, menor de edad. Entre sus primeras decisiones se halló la reforma del contingente de Waldeck en el ejército federal, implementado en 1845 por oficiales prusianos.  Las Revoluciones de 1848 tuvieron lugar durante el reinado de Emma; en Waldeck llevaron a la instauración de un nuevo parlamento. El reinado de Emma ha sido descrito como una fase importante en la historia de Waldeck, con una completa revisión de la organización del Estado.

La Cascada de Emma en el Valle de Gastein fue nombrada en su recuerdo, como lo fue su nieta, la reina regente de los Países Bajos, Emma. Un doble tálero emitido en 1847 fue conocido como Gorda Emma.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio el 26 de junio de 1823 en el Castillo de Schaumburg con el príncipe Jorge II de Waldeck-Pyrmont (1789-1845). La pareja tuvo cinco hijos:
 Augusta (1824-1893), desposó al conde Alfredo de Stolberg-Stolberg.
 José (1825-1829).
 Herminia (1827-1910), desposó al príncipe Adolfo I de Schaumburg-Lippe.
 Jorge Víctor (1831-1893), desposó a la princesa Elena de Nassau, y en segundas nupcias a la princesa Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg; fue el padre de la reina regente de los Países Bajos, Emma, y de aquí abuelo de la reina Guillermina de los Países Bajos.
 Wolrad (1833-1867).

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Das Fürstenthum Waldeck-Pyrmont seit 1848, in: Unsere Zeit, F. A. Brockhaus, Leipzig 1862, p. 681 ff Online
 A. Rauch, Parlamentarisches Taschenbuch enthaltend die Verfassung..., Erlangen, 1849, ()

Enlaces externos 
 WOMEN IN POWER 1840-1870: 1845-52 Regent Dowager Princess Emma von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym of Waldeck-Pyrmont. In: Worldwide Guide to Women in Leadership.

Consortes de la casa de Ascania
Princesas de Waldeck-Pyrmont
Princesas de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
Nobles alemanas del siglo XIX